Ripoll steht für:

 Ripoll, eine Stadt in der Provinz Girona in Katalonien, Spanien
 Ripoll (Fluss), ein Fluss in Katalonien, Spanien

Ripoll ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Andreu Ripoll i Muntaner (1933–2017), spanischer Ingenieur
 Francisco Polanco Ripoll († 2010), kolumbianischer Unternehmer und Politiker
 Lorenzo Ripoll († 2010), spanischer Journalist
 Josep Pujol i Ripoll (1904–1987), katalanischer Maler
 Shakira Isabel Mebarak Ripoll (* 1977), kolumbianische Pop-Sängerin, siehe Shakira